Наранхаститла има више значења:

 Наранхаститла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Наранхаститла (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику